Agència Meteorològica del Japó, servei meteorològic nacional del Japó
 Associació Mundial de Diaris i Editors de Premsa (del seu nom en francès Association Mondiale des Journaux), organització no governamental per la defensa de la llibertat de premsa, amb seu a París
 Assemblea Mundial de la Joventut, federació internacional d'organitzacions juvenils nacionals
 Comunitat musulmana ahmadia (del seu nom en anglès Ahmadiyya Muslim Jama'at), branca principal del moviment musulmà ahmadia
 Arbeitskreis Musik in der Jugend, federació de cors i orquestres juvenils d'Alemanya